Francesco Longo (1802-1869), senatore italiano
 Francesco Longo (1931-1995), sceneggiatore e regista italiano
 Francesco Longo (1968), attore italiano
 Francesco Longo (1978), scrittore e giornalista italiano
 Francesco Longo Mancini (1880-1954), pittore italiano